Cyclomactra är ett släkte av musslor. Cyclomactra ingår i familjen Mactridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Cyclomactra